Thinner (oplosmiddel), een organisch oplosmiddel
Thinner (boek), een boek uit 1984 van Stephen King
Thinner (film), de verfilming van Kings boek uit 1996